Philander steht für:

 Vieraugenbeutelratten (als wissenschaftlicher Name), eine Gattung der Beutelsäuger

als Pseudonym:
 Ludwig Hopf (Mediziner) (1838–1924), deutscher Mediziner
 Johann Michael Moscherosch (1601–1669), deutscher Staatsmann, Satiriker und Pädagoge

als Name:
 S. George Philander (* 1942), südafrikanisch-US-amerikanischer Meteorologe
 David Philander (* 1987), namibischer Rugby-Union-Spieler